Die Segunda División 1999/2000 war die 69. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 21. August 1999 und endete am 4. Juni 2000 mit dem 42. Spieltag. Meister wurde UD Las Palmas.

Vor der Saison 
Die 22 Mannschaften trafen an 42 Spieltagen jeweils zweimal aufeinander. Die drei besten Mannschaften stiegen in die Primera División auf. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen der FC Extremadura, FC Villarreal, CD Teneriffa und UD Salamanca teil. Aus der Segunda División B kamen der FC Elche, FC Getafe, UD Levante und der FC Córdoba.

Abschlusstabelle

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – UD Las Palmas
 2. – CA Osasuna
 3. – FC Villarreal

 Absteiger in die Segunda División B / Tercera División
 6. – CP Mérida
 17. – Atlético Madrid B
 20. – CD Logroñés → in die Tercera División
 22. – CD Toledo

 Absteiger aus der Primera División
 Betis Sevilla
 Atlético Madrid
 FC Sevilla

 Aufsteiger in die Segunda División
 Real Jaén
 Real Murcia
 Racing de Ferrol
 Universidad Las Palmas

Torschützenliste

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1999/2000
Fußballsaison 1999/2000